Вірджинія Ефіра (англ. Virginie Efira, 5 травня 1977(19770505)) — французька акторка, бельгійського походження. 
 Ефіра (дав.-гр. Εφύρα), Ефірея — напівлегендарне пеласгійське, згодом — грецьке місто, розташоване на перешийку (Істмі) між Коринфською і Саронічною затоками.